Pax (latinsky mír) může označovat: 

vlastní jméno
 Pax (jméno)

mytologie
 Pax (mytologie) – římská bohyně

historie
 Pax Romana 
 Pax hispanica
 Pax Britannica
 Pax Americana
 Pax Praetoriana
 Pax Europaea

informatika 
 pax (Unix) – unixový příkaz

astronomie
 Pax (planetka) – planetka (679)

genetika
 pax gen

geografie
 Pax (západní Virginie) – město v Západní Virginii

periodika
 Pax (časopis) – periodikum, vydávané benediktiny z pražského Emauzského kláštera v letech 1926–1939

Externí odkazy